TV Guadalajara fue una televisión local de Guadalajara, cuyo nacimiento tuvo lugar en 1993 bajo el nombre de "Canal Uve". Años después su nombre cambio adquiriendo conocido como TV Guadalajara. 

Su programación era íntegramente de carácter local y provincial, es decir que se centraba en todo lo relacionado con Guadalajara y su provincia. La cadena contaba con un gran estudio situado en el Polígono Industrial del Henares, desde donde emitía sus emisiones y producía los diferentes programas que emitía, aunque esta no fue su primera sede.  Su primera sede estuvo durante varios años en la C/ Constitución de la capital, pero el crecimiento como cadena la obligó a cambiarse a la sede de la Avda. Cristóbal Colón (Pol. Ind. El Henares).  

Tras 23 años de emisiones y con un comunicado el lunes 29 febrero, el canal cesó emisiones a las 00:00h del 1 de marzo de 2016 dejando a sus trabajadores con más de 6 nóminas impagadas y sin ningún tipo de indemnización. El canal hacia meses que se encontraba sumergida en una gran crisis de la que no pudo salir, precipitando el cese del canal. 

El canal contó entre sus presentadores de informativos con profesionales de TVE como Olga Lambea y Pere Pont.

Referencias

Cadenas de televisión local y regional de Castilla-La Mancha